CUV steht für:

 Règles uniformes concernant les contrats d' utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (französisch), einheitliche Rechtsvorschriften für Verträge über die Verwendung von Wagen im internationalen Eisenbahnverkehr, dem Anhang D zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr
 Crossover Utility Vehicle, Fahrzeugklasse, kleinere Variante eines Sport Utility Vehicle

Abkürzung